Gentílico de quem nasceu em Rio de Janeiro (estado)

Comunicações brasileiras
 Rádio Absoluta — rádio de Campos dos Goytacazes-RJ, antiga Rádio Jornal Fluminense
 Fluminense FM — antiga rádio-difusora sediada na cidade de Niterói-RJ
 Rádio Fluminense — rádio AM da cidade de Niterói-RJ
 O Fluminense — jornal diário com sede em Niterói-RJ e circulação em todo o estado do Rio de Janeiro

Agremiações esportivas
 Fluminense Football Club — clube de futebol do Rio de Janeiro-RJ
 Fluminense Futebol Clube (Araguari) — clube de futebol de Araguari-MG
 Fluminense Futebol Clube (Amazonas) — clube de futebol de Manaus-AM
 Fluminense Futebol Clube (Joinville) — clube de futebol de Joinville-SC
 Fluminense Futebol Clube (Santana do Livramento) — clube de futebol de Santana do Livramento-RS
 Fluminense Futebol Clube (Salvador) — clube de futebol de Salvador-BA
 Fluminense de Feira Futebol Clube — clube de futebol de Feira de Santana-BA
 Fluminense Esporte Clube — de Teresina
 Fluminense Atlético Clube (Niterói) — de Niterói
 Fluminense Futebol Clube (Valença) — de Valença
 União Fluminense Futebol Clube — de São Paulo
 Guaynabo Fluminense Futbol Club — clube de futebol de Porto Rico

Desambiguações de clubes
Desambiguações de gentílicos